SNI est un sigle, qui signifie :
Schéma Navigationnel d'Interactions, modélisation du contenu d'une IHM
Syndicat national des instituteurs, syndicat français au 
Syndicat neutre pour indépendants
Structure de Niveau Intermédiaire, utilisé notamment dans le milieu de l'enseignement ;
Syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant, la maladie affectant le rein, se traduisant par l'apparition brutale d'œdèmes
Server Name Indication en informatique, une extension du protocole TLS
Société nationale d'investissement, la holding royale au Maroc

Entreprises 
Société nationale immobilière, la filiale de la Caisse des dépôts et consignations gérant le parc immobilier de l'État français ;
Société nationale d'investissement, holding d'investissement marocaine à capitaux privés;
Société nationale d'investissement (Cameroun), entreprise publique camerounaise.